Ел Алмендрито има више значења:

 Ел Алмендрито (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Алмендрито (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику